De Zig is een natuurgebied dat zich bevindt tussen Kinrooi en Molenbeersel. Het gebied is ruim 66 ha groot en wordt beheerd door Limburgs Landschap vzw.

Geschiedenis
In dit gebied, dat doorstroomd werd door Abeek en Lossing, was een visvijvercomplex aangelegd, dat hoge natuurwaarden bezat. In de loop van de 20e eeuw werden de vijvers echter gedempt en vervangen door een populierenaanplant. Vanaf 1993 werd het gebied aangekocht door Limburgs Landschap, dat een herstelproject voor de vijvers uitvoerde. In 2004 waren 35 ha aan vijvers gereedgekomen.

Monument
Tijdens de werkzaamheden werd een propellerblad gevonden van een hier tijdens de Tweede Wereldoorlog neergestorte Britse bommenwerper. Hierbij kwam de piloot om, nadat hij het vliegtuig zo lang in de lucht had weten te houden dat de zes bemanningsleden hadden kunnen springen. Vijf van hen werden weer naar Engeland gesmokkeld, een van hen, die gewond was, werd krijgsgevangen gemaakt. De propeller werd verwerkt in een monument dat op 31 mei 2004 werd onthuld.

Heden
Tegenwoordig is De Zig een gebied met vele zeldzame plantensoorten, vogels als watersnip, blauwborst en wintertaling, en libellen als vroege glazenmaker, glassnijder en variabele waterjuffer.

Het gebied maakt deel uit van het Grenspark Kempen-Broek. Het vijvergebied is niet toegankelijk, maar men kan er in de nabijheid komen, waartoe een wandeling is uitgezet.

De Zig bevindt zich tussen het Hasselterbroek in het westen en de Goort in het oosten.

Externe link 
 Natuurgebied De Zig - Limburgs Landschap

Natuurgebied in Limburg (België)
Kinrooi
Tweede Wereldoorlog-monument in België
Natura 2000 in België